Ива́н Ива́нович Ма́сленников (, станция Чалыкла, Самарская губерния — 16 апреля 1954, Москва) — советский военачальник, генерал армии (1944). Герой Советского Союза (8 сентября 1945).

Депутат Верховного Совета СССР 1-го и 2-го созывов. Кандидат в члены ЦК КПСС с 1939 по 1954 годы.

Биография 
Иван Иванович Масленников родился  на станции Чалыкла (ныне — Озинского района Саратовской области).

Сын путевого обходчика на железной дороге. Окончил двуклассное министерское железнодорожное училище и железнодорожную телеграфную школу. С 1915 по 1917 годы работал телеграфистом станции Чебышево Урало-Илецкой железной дороги, а в 1917 году — телеграфистом станции Уральск, а затем станции Красный Кут Рязано-Уральской железной дороги.

Гражданская война 
В 1917 году вступил в ряды Красной гвардии и был назначен на должность командира Краснокутского красногвардейского отряда, а затем — на должность начальника команды связи красногвардейского отряда, действовавшего в районах Астрахани и Красного Кута. Во время Февральской революции участвовал в разоружении жандармов на Урало-Илецкой железной дороге. После возвращения отряда по заданию Краснокутского ревкома Масленников сформировал новый красногвардейский отряд.

С марта 1918 года служил в рядах РККА. В марте 1918 года был назначен на должность начальника команды связи 1-й Украинской стрелковой дивизии, в марте 1919 года — на должность начальника связи 199-го стрелкового полка, в июне 1919 года — на должность начальника команды конных разведчиков, а затем — на должность командира конной сотни 199-го стрелкового полка, в марте 1920 года — на должность командира конной группы, а затем — на должность помощника командира 67-го стрелкового полка, а в июне 1920 года — на должность командира 126-го кавалерийского полка. Находясь на этих должностях, воевал против армий под командованием Деникина и Врангеля.

Межвоенное время 
С августа 1920 года И. И. Масленников временно исполнял должность командира бригады 12-й кавалерийской дивизии, а затем командовал 3-й кавалерийской бригадой. В 1922 году был назначен на должность помощника командира эскадрона 79-го кавалерийского полка, затем — на должность командира эскадрона 79-го кавалерийского полка, а вскоре — на должность командира Отдельного кавалерийского эскадрона.

В августе 1924 года вступил в ряды РКП(б). С 1925 года проходил обучение на среднем курсе Новочеркасских кавалерийских курсов усовершенствования командного состава РККА, по окончании которого в 1926 году был назначен на должность командира и военного комиссара Отдельного кавалерийского эскадрона 37-й стрелковой дивизии.

В 1928 году Масленников был назначен на должность начальника манёвренных групп 47-го и 48-го пограничных отрядов ОГПУ, в 1929 году — на должность инструктора строевой подготовки 48-го пограничного отряда ОГПУ, а в 1930 году — на должность помощника начальника 48-го пограничного отряда ОГПУ по строевой части.

В 1931 году был направлен на учёбу на старший курс Новочеркасских кавалерийских курсов усовершенствования командного состава РККА, по окончании которого в 1932 году был назначен на должность командира и военного комиссара 11-го Хорезмского кавалерийского полка ОГПУ-НКВД. Одновременно с этим проходил обучение в Среднеазиатском коммунистическом университете имени В. И. Ленина, который окончил в 1934 году, а также заочно в Военной академии имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 1935 году. Принимал участие в подавлении басмачества в Средней Азии. Части под командованием Масленникова уничтожили отряды Утан-бека в 1929 году, Ибрагим-бека в 1931 году, Ахмет-бека и Дурды-Мурта в 1933 году.

27 января 1936 года был назначен на должность помощника начальника отдела боевой подготовки управления пограничной и внутренней охраны НКВД ЗСФСР, в январе 1937 года — на должность начальника отдельной боевой подготовки управления пограничной и внутренней охраны НКВД АзССР, 11 сентября 1937 года — на должность заместителя начальника управления пограничной и внутренней охраны НКВД АзССР, 20 декабря 1937 года — на должность начальника управления пограничной и внутренней охраны НКВД БССР, в 1938 году — на должность начальника пограничных войск НКВД БССР, 21 января 1939 года — на должность первого заместителя наркома внутренних дел БССР, а 28 февраля 1939 года — на должность заместителя народного комиссара внутренних дел СССР по пограничным и внутренним войскам. На этой должности находился до 3 июля 1943 года.

Великая Отечественная война 

В июне 1941 года был назначен на должность командира оперативной группы Западного фронта, в июле 1941 года — на должность командующего 29-й армией, а в декабре 1941 — на должность командующего 39-й армией. В ходе Ржевско-Вяземской операции 39-я армия под командованием Масленникова прорвала оборону противника и, развивая наступление на Сычёвку, обеспечила ввод в прорыв 11-го кавалерийского корпуса. К июлю 1942 года 39-я армия занимала важный плацдарм, глубоко вклинивающийся в немецкую оборону в районе Холм-Жирковского. В ходе операции «Зейдлиц» армия была окружена и почти полностью погибла. Масленников получил ранение и был вывезен из окружения самолётом.

8 августа 1942 года Масленников был назначен на должность командующего Северной группой войск Закавказского фронта, 24 января 1943 года — на должность командующего Северо-Кавказского фронта, в мае 1943 года — на должность заместителя командующего Волховским фронтом, в августе 1943 года — на должность заместителя командующего Юго-Западным фронтом, а в октябре 1943 года — на должность заместителя командующего 3-м Украинским фронтом. Участвовал в проведении Моздок-Малгобекской и Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительных операций, в результате которых была сорвана попытка прорыва немецких войск в Закавказье и к нефтяным районам Грозного и Баку.

В декабре 1943 года генерал-полковник Масленников командовал 8-й гвардейской армией (3-й Украинский фронт), а с декабря 1943 — 42-й армией (Ленинградский фронт). 42-я армия под командованием Масленникова отличилась в ходе Ленинградско-Новгородской операции, в ходе которой наряду с 2-й ударной армией прорвала оборону противника южнее Пулковских высот, завершила окружение и уничтожение красносельско-ропшинской группировки противника.

В марте 1944 года Масленников был назначен на должность заместителя командующего Ленинградским фронтом, а с 21 апреля по 16 октября 1944 года командовал 3-м Прибалтийским фронтом. Войска фронта под его командованием успешно участвовали в Псковско-Островской, Тартуской и Рижской операциях, освобождая Прибалтику от немецких захватчиков.

В августе 1945 года был назначен на должность заместителя Главнокомандующего советских войск на Дальнем Востоке.

Вместе с маршалом А. М. Василевским принимал непосредственное участие в разработке плана операции по разгрому Японии и внёс ряд ценных предложений в план разгрома Квантунской армии. Во время боевых действий находился на решающих направлениях, оказывая помощь командованию фронтов и армий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года за личное мужество и умелое руководство фронтами в период разгрома японской Квантунской армии, генералу армии Масленникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7768).

Послевоенная карьера 
В октябре 1945 года Масленников был назначен на должность командующего Бакинским военным округом, а в мае 1946 года — на должность командующего Закавказским военным округом.

С 1947 по 1948 годы проходил обучение на Высших академических курсах при Военной академии Генерального штаба.

10 июня 1948 года был назначен на должность заместителя министра внутренних дел СССР по войскам и одновременно с 5 января 1952 года был назначен на должность члена коллегии МВД СССР. 12 марта 1953 года был назначен на должность заместителя министра внутренних дел СССР.

Глава комиссии МВД по переговорам с бастующими заключёнными Воркуты 
С 29 июля по 1 августа 1953 года участвовал в переговорах, а затем в подавлении Воркутинского восстания.

Как вспоминал бывший заключённый А. А. Угримов, во время переговоров во 2-м лаг. отделении Речлага:

 Кто-то крикнул из рядов рядом с нами:
 — Генерал! Вы нас бросили там в болотах в 41-м году, безоружных! Вы-то уцелели, а нам по двадцать пять дали!

 Надо отдать справедливость генералу — заключает Угримов — он всё выслушал спокойно…

В результате подавления в посёлке Юршор было убито не менее 53 человек.

Смерть 
16 апреля 1954 года Масленников покончил жизнь самоубийством. По мнению П. А. Судоплатова, «…Масленников застрелился в своём кабинете. Позднее мне стало известно, что его допрашивали о якобы имевшихся у Берии планах ввести в Москву войска МВД, находившиеся под его командованием, и арестовать всё правительство». Судоплатов считает, что подобного плана не существовало, но Масленников предпочёл самоубийство вероятному аресту.

Похоронен на Ваганьковском кладбище (участок 20).

Отзывы современников 
«… Будучи командующим армией, а затем командующим фронтом, Иван Иванович со знанием дела руководил вверенными ему войсками. Даже находясь в труднейших условиях (как это было на Калининском фронте), он умел найти благоприятный выход из создавшегося положения. 27.Х.67 Маршал Советского Союза Г. Жуков»

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (08.09.1945)
 четыре ордена Ленина (26.04.1940; 13.12.1942; 21.02.1945; 8.09.1945)
 четыре ордена Красного Знамени (14.02.1936; 12.01.1942; 3.11.1944; 6.11.1947)
 орден Суворова I степени (28.01.1943)
 два ордена Кутузова I степени (21.02.1944; 29.07.1944)
 орден Красной Звезды (12.02.1941)
 юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)
 медаль «За оборону Ленинграда»
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «За победу над Японией»
 медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
Иностранные награды:
 Орден Красного Знамени (МНР; 1945)
 Медаль «За Победу над Японией» (МНР)

Воинские звания 
 Полковник (20.07.1936);
 комбриг (03.12.1937);
 комдив (09.03.1939);
 комкор (14.03.1940);
 генерал-лейтенант (04.06.1940);
 генерал-полковник (30.01.1943);
 генерал армии (28.07.1944).

Память 
 В 1981 году в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ) бывшая улица Красивая была переименована в улицу Генерала Масленникова.
 Киновоплощение: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ- Герберт Дмитриев Масленников

Примечания

Литература 
 Масленников И. И. // 
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. — Т. 2. — М.: Воениздат, 1988. — ISBN 5-203-00536-2
 Румянцев Н. М. Люди легендарного подвига. — Саратов: Приволжское книжное издательство, 1968.
 Попов А. Ю. 15 встреч с генералом КГБ Бельченко. — М.: Олма-Пресс, 2002. — ISBN 5-224-03310-1
 Брагинский М. А. Воспоминания о войне. — М.: Тип. Академии ФПС РФ, 2001.
 Зевелев А. И., Поляков Ю. А., Чугунов А. И. Басмачество: возникновение, сущность, крах. — М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1981.
 Соловьёв Д. Ю. Все генералы Сталина. — М., 2019. — С. 58—59. — ISBN 978-5-532-10644-4 
 Штутман С. М. Внутренние войска. История в лицах. — М.: ГазОил пресс, 2011. — ISBN 5-87719-045-8
 Анатолий Цветков, Вячеслав Боярский, Андрей Кукарека. На службе Отечеству и народу. К 120-летию со дня рождения генерала армии Ивана Масленникова // Красная звезда. — 2020. — 16 сентября.

Ссылки 
 
 Масленников, Иван Иванович на сайте «Хронос».
 Масленников, Иван Иванович на сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Командующие армиями в Великой Отечественной войне
Командующие фронтами в Великой Отечественной войне
Командующие Бакинским военным округом
Участники Гражданской войны в России (красные)
Участники Ржевской битвы
Сотрудники НКВД
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Застрелившиеся в СССР
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Члены РКП(б)
Участники Псковской наступательной операции
Участники советско-японской войны (СССР)
Персоналии:3-й Прибалтийский фронт